Justice for Hungary – a Kárpátia együttes albuma
 Justice for Hungary – Endresz György és Magyar Sándor repülőgépének neve